|-
| 91101 - || || 20 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91102 - || || 18 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91103 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91104 - || || 18 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91105 - || || 18 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91106 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91107 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91108 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91109 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91110 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91111 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91112 - || || 25 d'abril, 1998 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 91113 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91114 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91115 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91116 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91117 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91118 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91119 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91120 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91121 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91122 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91123 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91124 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91125 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91126 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91127 - || || 23 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91128 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91129 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91130 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91131 - || || 21 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91132 - || || 20 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91133 - || || 28 d'abril, 1998 || Mauna Kea || Mauna Kea
|-
| 91134 - || || 29 d'abril, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91135 - || || 19 d'abril, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91136 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91137 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91138 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91139 - || || 22 de maig, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91140 - || || 1 de juny, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 91141 - || || 3 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91142 - || || 20 de juny, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91143 - || || 19 de juny, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91144 - || || 24 de juny, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91145 - || 1998 OX || 20 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91146 - || || 20 de juliol, 1998 || San Marcello || M. Tombelli, L. Tesi
|-
| 91147 - || || 16 de juliol, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91148 - || || 20 de juliol, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91149 - || 1998 PS || 15 d'agost, 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 91150 - || || 26 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91151 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91152 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91153 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91154 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91155 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91156 - || || 31 d'agost, 1998 || Modra || A. Galád, J. Tóth
|-
| 91157 - || || 26 d'agost, 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 91158 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91159 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91160 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91161 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91162 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91163 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91164 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91165 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91166 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91167 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91168 - || || 24 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91169 - || || 17 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91170 - || || 21 d'agost, 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| 91171 - || || 23 d'agost, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91172 - || || 15 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91173 - || || 12 de setembre, 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 91174 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91175 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91176 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91177 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91178 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91179 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91180 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91181 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91182 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91183 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91184 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91185 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91186 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91187 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91188 - || || 14 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91189 - || || 16 de setembre, 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 91190 - || || 29 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91191 - || || 16 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91192 - || || 17 de setembre, 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 91193 - || || 19 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91194 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91195 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91196 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91197 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91198 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 91199 - || || 20 de setembre, 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 91200 - || || 26 de setembre, 1998 || Socorro || LINEAR
|-
1